Lules kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San Isidro de Lules, kommunhuvudort, Tucumán, 
 Departamento de Lules, kommun, Tucumán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar